Желтоухий мохо, или молокайская оох () — вымершая певчая птица семейства гавайских медососов, эндемик Гавайев. Ранее рассматривалась как представитель австрало-тихоокеанских медососов (Meliphagidae). Уолтер Ротшильд назвал этот вид в честь  () — основателя музея в Гонолулу.

Описание 
Этот вид был открыт в 1892 году Генри Палмером, коллекционером птиц при дворе лорда Ротшильда. Длина желтоухого мохо составляла около 29 сантиметров. Хвост достигал 10 сантиметров в длину. Основное оперение было ярко — чёрным с жёлтыми хохолками около верхнечелюстных костей, под крыльями и хвостом. Их песня состояла из двух простых нот — тук-тук, которую можно было услышать за многие километры.

Распространение 
Она была эндемиком горных лесов в восточной части гавайского острова Молокаи и горы Олокаи. Известные субфоссилии костей были найдены на острове Мауи, в районе горы Олинда на высоте около 4500 метров над уровнем моря.

Образ жизни 
Мало что известно об образе жизни желтоухого мохо. Этот вид питался нектаром  ().

Вымирание 
Причины вымирания птицы заключались в обезлесении, конкуренции со стороны интродуцированных видов, охоте местными племенами из-за большого спроса на жёлтые перья для создания дорогих накидок и болезнях, которые были занесены комарами. Последний раз птицу видел в 1904 году орнитолог Джордж Мунро. В 1915 году Мунро попытался подтвердить слухи о возможных встречах с птицей, но так и не нашёл её. В 1981 году произошло якобы повторное открытие вида на острове Мауи, однако оно не было подтверждено.

Экспонаты 
Сегодня эту птицу можно увидеть только среди чучел, рисунков, иллюстраций и шкур. Они находятся в Бремене, Кембридже, Гонолулу, Лондоне, на острове Молокаи, Нью-Йорке и Стокгольме.

Примечания

Литература 
 Munro, George C. (1944 and its revised 2nd. edition from 1960): Birds of Hawaii
 Flannery, Tim & Schouten, Peter (2001): A Gap in Nature
 Fuller, Errol (2000): Extinct Birds
 Day, David (1981): The Doomsday Book of Animals
 Greenway, James C. (1967): Extinct and Vanishing Birds of the World
 Luther, Dieter (2005): Die ausgestorbenen Vögel der Welt

Ссылки 
 Факты о желтоухом мохо

†
Гавайские медососы
Виды животных, вымерших после 1500 года
Таксоны животных, названные в честь людей
Таксоны, описанные Лайонелом Ротшильдом